Frankton bezeichnet

Orte in England
Frankton (Warwickshire)
Lower Frankton in Shropshire

Orte in Neuseeland
Frankton (Waikato), auf der Nordinsel
Frankton (Otago), auf der Südinsel

Orte in den Vereinigten Staaten
Frankton (Indiana)

Siehe auch:
Franktown